Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 14 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer Gabriela Sabatini. En finale, elle domine Pam Shriver, laquelle avait préalablement réussi le double exploit de sortir la numéro trois mondiale Chris Evert en quart, et surtout la numéro un Steffi Graf en demi. L'Argentine enregistre à cette occasion le premier de ses deux succès dans cette compétition, avant celui de 1994.

Pour la  depuis 1981, Martina Navrátilová et Pam Shriver remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1988
Masters
Tennis aux États-Unis en 1988
Masters
Tennis en novembre 1988